Karthago – łacińska nazwa Kartaginy
 Karthago – węgierska grupa muzyczna
 Karthago Airlines – tunezyjskie linie lotnicze